Wang Zhen (14e eeuw), Chinees ambtenaar, schrijver van een werk over landbouwtechniek (floruit 1290-1333)
 Wang Zhen (eunuch) (+1449)
 Wang Zhen (generaal) (1908-1993), communistisch Chinees generaal en politicus
 Wang Zhen (schilder) (1867–1938)
 Wang Zhen (atleet) (*1991), Chinees snelwandelaar